Il singolare del torneo di tennis Internazionali di Imola 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Viktorija Kan che ha battuto in finale Ljudmyla Kičenok 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok (finale)
 Viktorija Kan (Campionessa)
 Angelica Moratelli (secondo turno)
 Dalila Jakupovič (primo turno)

 Federica Di Sarra (primo turno)
 Zuzana Luknárová (secondo turno)
 Ksenia Kirillova (secondo turno)
 Natalija Kostić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Imola 2013